Bundesrealgymnasium Wiener Neustadt steht für

 Bundesrealgymnasium Gröhrmühlgasse
 BORG Wiener Neustadt, Oberstufenrealgymnasium
 Militärrealgymnasium (Bundesoberstufenrealgymnasium an der Theresianischen Militärakademie), Oberstufenrealgymnasium

Siehe auch:
 Bundesgymnasium Zehnergasse, ehemaliges Mädchenrealgymnasium, heute Gymnasium
 Realschule Wiener Neustadt, Vorgängerschule des Bundesrealgymnasiums Gröhrmühlgasse